Kaapsduin (West-Terschelling), een duin bij West-Terschelling
 Kaapsduin (Oosterend), een duin bij Oosterend op Terschelling
 Kaapsduin, een straat in de plaats Zeewolde, provincie Flevoland